Ómicron Canis Majoris, también escrito en la forma (ο CMa), es el nombre de dos estrellas distintas en la constelación de Can Mayor:

 Ómicron1 Canis Majoris (16 Canis Majoris), que es una estrella supergigante naranja de magnitud 3,89.
 Ómicron2 Canis Majoris (24 Canis Majoris), que es una estrella supergigante azul de magnitud 3,02.